Анатолий Александрович Козерадский (род. 3 марта 1948) — российский политический деятель. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области (1994—2001). Депутат Законодательного собрания Нижегородской области. Депутат Государственной думы. Член Совета Федерации.

Биография 
Родился 3 марта 1948 г. в городе Выкса Горьковской области. Окончил в 1975 году Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург». Прошел путь от мастера до председателя профсоюзного комитета Выксунского Металлургического Завода. В 1990 Академия общественных наук при ЦК КПСС.

В 1986—1990 гг. — первый секретарь Первомайского райкома КПСС Горьковской области.

С 1991 г. — глава администрации г. Выкса.

12 апреля 1994 года был избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области, а до этого депутатом. В 1998 г. был вновь переизбран.

С ноября 2001 г. по апрель 2002 г. был представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания Нижегородской области.

15 апреля 2002 года назначен главным федеральным инспектором по Нижегородской области.

7 декабря 2003 г. был избран в Государственную Думу РФ четвертого созыва, член фракции «Единая Россия».

Награды 
 Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» (12 июня 2021).

Примечания

Ссылки 

Председатели Законодательного собрания Нижегородской области
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области